Latussek ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Latussek (1787–1857), deutscher Weihbischof, Generalvikar und Kapitularvikar von Breslau
 Paul Latussek (* 1936), deutscher Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen